Крий (Криос) — в древнегреческой мифологии:
 Крий — в древнегреческой мифологии один из титанов, сын Урана и Геи.
 Крий — имя барана с золотым руном.

См. также 
 Aries (лат. «баран»)